Bob na Zimskih olimpijskih igrah 1956.

Rezultati

Dvosed

Štirised 

Športi Zimskih olimpijskih iger 1956
1956